Адам Джордж Димент (; род. 27 августа 1982, Лондон), более известный под псевдонимом Дюк Дюмо́н (Duke Dumont) — британский диджей и музыкальный продюсер, а также ремиксер и владелец лейбла Blasé Boys Club. Широкую известность в  году ему принёс танцевальный хит «Need U (100%)», записанный при участии вокалистки A*M*E (Эйми) и номинированный на премию «Грэмми» в 2014 году как «Лучшая танцевальная запись». В следующем году в той же номинации был представлен и другой хит британского диджея «I Got You» (записан совместно с Jax Jones), ставший синглом номер 1 в Великобритании. Официальное видео на песню «I Got You» набрало более 200 млн. просмотров на Youtube.

Биография 
В 2004 году, после того как Димент бросил университет, он занялся созданием рингтонов. Два года спустя он выиграл конкурс Diesel U Music и вскоре записал дебютный мини-альбом Regality EP, выпущенный в 2007 году на лейбле Turbo Recordings. В августе 2008 года за ним последовала ещё одна короткометражная работа The Dominion Dubs EP, выпуском которой занимался лейбл Dubsided, принадлежащий британскому диджею Switch. В 2010 году увидел свет первый диджей-микс Дюка Дюмона в серии FabricLive. К этому времени он сделал ремиксы для Лили Аллен, Mystery Jets и Bat for Lashes.

В 2011 году он переехал из Лондона в Хартфордшир, где сосредоточился на создании оригинального материала. В следующем году были изданы две части альбома For Club Play Only и записаны ремиксы для AlunaGeorge и Сантиголд. Сингл Дюка Дюмона «Need U (100%)», записанный при участии вокалистки A*M*E и выпущенный лейблом Ministry of Sound в марте 2013 года, возглавлял британский хит-парад на протяжении двух недель. В 2014 году сингл «Need U (100%)» стал номинантом 56-ой церемонии «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись», но уступил синглу «Clarity» русско-немецкого диджея Антона Заславского, широко известного под псевдонимом Zedd.

Дискография

Мини-альбомы

Синглы

Ремиксы

Примечания

Ссылки 
 

Музыканты-электронщики Великобритании
Хаус-музыканты
Ремиксеры
Артисты, известные под псевдонимами